Пётр Капу́стин:
 Капустин, Пётр Ефимович (1911—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Капустин, Пётр Иннокентьевич (1914—1976) — подполковник, Герой Советского Союза.